Niemcy:
 Michelfeld – dzielnica Auerbach in der Oberpfalz
 Michelfeld – dzielnica Bopfingen
 Michelfeld – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Schwäbisch Hall

Inne:
 Michelfeld – klasztor w Marktstefcie
 Michelfeld – klasztor w Michelfeldzie